Huis Strozzi, een adellijke familie uit Florence, met onder anderen de volgende leden:
Tito Vespasiano Strozzi (1424 – 1505), een Neolatijns dichter
Ercole Strozzi (1473 – 1508), een Neolatijns dichter
Leone Strozzi (1515 – 1554), een condottiere
Giulio Strozzi (1583 – 1652), een librettist
Barbara Strozzi (1619 – 1677), een componiste
Palazzo Strozzi, het paleis van de familie Strozzi
Bernardo Strozzi, een Italiaans kunstschilder uit de 17e eeuw